Teodora Tocco (), nacida como Maddalena Tocco (; fallecida en noviembre de 1429), fue la primera esposa de Constantino Paleólogo, cuando era déspota de Morea. Su marido se convertiría en el último emperador del Imperio bizantino.

Familia 

Fue la hija de Leonardo II Tocco, señor de Zante. Su padre era un hermano menor de Carlo I Tocco, conde de Cefalonia y Léucade. Carlos fue también gobernante de Epiro desde 1411 hasta 1429.

Leonardo II parece haber muerto prematuramente. En 1424, Carlos I adoptó a Teodora y a su hermano Carlo II Tocco.

Matrimonio 

Carlo I fue derrotado en la batalla de las Equínadas por Juan VIII Paleólogo en 1427. Carlo I tuvo que retirarse de las partes de Elis bajo su control y renunciar a sus derechos hereditarios a Corinto y Megara. El acuerdo se selló con el matrimonio de Magdalena con Constantino Paleólogo, hermano menor de Juan VIII.

El matrimonio tuvo lugar en julio de 1428. Ella se convirtió a la Iglesia ortodoxa y tomó el nombre de «Teodora». Durante su vida junta, Constantino tuvo diversos territorios del Peloponeso bajo su control, aunque todavía subordinadas a Juan VIII Paleólogo y Teodoro II, déspota de Morea. Teodora fue así consorte de un gobernante menor.

Muerte 
Teodora murió en noviembre de 1429 en Santomeri al dar a luz a una hija muerta. Fue enterrada en Mistrá.

Ascendencia

Referencias

Bibliografía 
  

 

 
 

Dinastía de los Paleólogos
Fallecidas por parto
Familia Tocco
Emperatrices del Imperio bizantino
Mujeres del Imperio bizantino del siglo XV